Персона може бити:

 Персона, особа
 Персона (сателит)
 Персона (филм)